Giorgio Carlo Calvi di Bergolo (1887-1977) : général italien
 Gregorio Calvi di Bergolo (1904-1994) : peintre italien